Bolla steht für

 Bolla, eine Figur der Mythologie

Bolla ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Bolla, italienischen Dokumentarfilmer
 Arnaldo Bolla (1885–1942), Schweizer Politiker
 Bendegúz Bolla (* 1999), ungarischer Fußballspieler
 Cesare Bolla (1848–1922), Schweizer Ingenieur, Politiker, Tessiner Grossrat, Staatsrat und Nationalrat
 Fulvio Bolla (1892–1946), Schweizer Journalist und Politiker (FDP)
 Gábor Bolla (* 1988), ungarischer Jazzmusiker
 Ines Bolla (1886–1953), Schweizer Sekundarlehrerin, Schulleiterin, Politikerin (FDP)
 Luigi Bolla (1813–1877), Schweizer Anwalt, Politiker, Tessiner Grossrat, Staatsrat und Ständerat
 Plinio Bolla (1859–1896), Schweizer Anwalt, Politiker, Gemeindepräsident, Tessiner Grossrat, Staatsrat und Nationalrat
 Plinio Bolla (Professor) (1896–1963), Schweizer Anwalt, Bundesrichter, Politiker, Tessiner Grossrat und Hochschullehrer
 Sibylle Bolla-Kotek (1913–1969), österreichische Rechtshistorikerin und Hochschullehrerin
 Vittorio Bolla (* 1931), italienischer Eishockeyspieler